

Найобрара — округ (графство) у штаті Вайомінг
 Найобрара — селище, штат Небраска